Біфурка́ція — термін походить від лат. bifurcus — «роздвоєний» і вживається в широкому сенсі для позначення всіляких якісних перебудов чи метаморфоз різних об'єктів при зміні параметрів, від яких вони залежать.
Біфурка́ція ( — двічі,  — вила) — роздвоєння.
 Біфуркація річки, в географії — поділ течії річки і її долини на дві частини
 Біфуркація — зміна якісної поведінки динамічної системи за малої зміни її параметрів.
 В анатомії — вилоподібний поділ трубчастого органа (трахеї, бронхів, аорти, артерій) на 2 гілки однакового калібру.
 В педагогіці — поділ старших класів середньої школи на два напрями, наприклад гуманітарний і природничо-математичний або класичний і реальний.
 В синергетиці — зміна числа чи типу стаціонарних точок системи.